McCarthy, családnév
McCarthy, angol indie pop együttes az 1980-as években
McCarthy, kihalt városka Alaszkában (Egyesült Államok)